Marcus Armstrong (* 29. Juli 2000 in Christchurch, Neuseeland) ist ein neuseeländischer Automobilrennfahrer. Er startete 2021 für das Team DAMS in der FIA-Formel-2-Meisterschaft. In der Saison 2022 der FIA-Formel-2-Meisterschaft fährt er an der Seite von Jüri Vips für hitech grand prix.

Karriere 
Armstrong gewann 2017 die Italienische Formel-4-Meisterschaft. 2018 bestritt er seine erste Saison in der europäischen Formel-3-Meisterschaft. 2019 bestritt er mit dem Prema Powerteam seine erste Saison in der Neugegründeten FIA-Formel-3-Meisterschaft 2019. Am Ende der Saison lag er am zweiten Gesamtrang und unterlag mit 212 zu 185 seinen Teamkollegen Robert Schwarzman. 2020 ging er für ART Grand Prix in der FIA-Formel-2-Meisterschaft als Teamkollege von Christian Lundgaard an den Start. Sein bestes Ergebnis war ein zweiter Platz im Hauptrennen beim ersten Rennen in Spielberg auf dem Red Bull Ring. Am Ende der Saison belegte er den 13. Gesamtrang mit 52 gesammelten Weltmeisterschaftspunkten.

In der Saison 2021 geht er als Fahrer für den französischen Rennstall DAMS erneut in der FIA-Formel-2-Meisterschaft an den Start.

Seine dritte Saison in der FIA-Formel-2-Meisterschaft fährt er bei Hitech Grand Prix.

Armstrong war von 2017 bis Ende 2021 Mitglied der Ferrari Driver Academy.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der Toyota Racing Series

Einzelergebnisse in der italienischen Formel-4-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der deutschen Formel-4-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der europäischen Formel-3-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der FIA-Formel-3-Meisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Website von Marcus Armstrong (englisch)

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Neuseeland)
Neuseeländer
Geboren 2000
Mann